Géry est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Géry est un prénom masculin peu usité, fêté le 11 août, en mémoire d'un saint chrétien.

Patronymes
 David Géry, acteur français,
 André-Guillaume de Géry, supérieur de la Congrégation de France,
 Jacques Géry (1917-2007), ichtyologiste français
 Jean Chastenet de Géry (1889-1976), gouverneur des Etablissements Français de l’Océanie,
 Léon Géry (1839-1933), écrivain occitan et homme de théâtre

Saint(s) chrétien(s)
 Géry de Cambrai (+ vers 625), évêque ; fêté le 11 août.

Toponyme(s)
 Géry est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

"Saint Géry" est aussi une commune du Lot (46) en région Occitanie, dont l'église est consacrée à Saint Géry.A Bruxelles en Belgique au cœur du quartier historique, nous retrouvons une des plus belles places de la capitale batave, dédiée à Saint Géry, lieux de fêtes, de concerts, et de convivialité avec ses nombreux cafés et terrasses. Le nom du quartier provient de l'ancienne Église Saint-Géry, première église de la ville, aujourd'hui disparue. Sans oublier les Halles Saint Géry intégrées à la Place Saint Géry, abritant une discothèque et de nombreuses expositions.

Références